Peitzmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Peitzmeier (1897–1978), deutscher Ornithologe und Theologe
 Klaus-Achim Peitzmeier (* 1964), deutscher Journalist und Schriftsteller